Polaczek:
 Aleksander Polaczek
 Jerzy Jan Polaczek